Желе́зный за́навес:
 «Железный занавес» — политическое клише, обозначающее информационный, политический и пограничный барьер Запада.
 «Железный занавес» — американский пропагандистский художественный фильм 1948 года.
 Железный занавес — советское супероружие из серии игр Command & Conquer: Red Alert.
 «Железный занавес» — фильм Саввы Кулиша, 1994 года.

См. также 
 Пожарный занавес, в театре — первоначальное значение термина, занавес выполняется из металла.